Euchemotrema är ett släkte av snäckor. Euchemotrema ingår i familjen Polygyridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Euchemotrema